Франсуа́ Жера́р Жорж Николя Олла́нд (; род. , Руан) — французский государственный и политический деятель; 24-й президент Франции ( 2012 — 14 мая 2017 года); первый секретарь Социалистической партии Франции (1997—2008); депутат Национального собрания Франции (1988—1993; 1997—2012), мэр города Тюль (); президент генерального совета департамента Коррез (2008—2012).

Победитель президентских выборов во Франции 2012 года от Социалистической партии. В первом туре получил 28,63 % голосов, заняв первое место и пройдя во второй тур с действующим президентом Николя Саркози. Одержал победу над Саркози во втором туре. 15 мая 2012 года принёс присягу в Елисейском дворце, став, таким образом, 24-м президентом Франции и автоматически 7-м президентом Пятой французской республики и 66-м сокнязем Андорры. Олланд является вторым французским президентом-социалистом после Франсуа Миттерана. Он первый с 1920 года (после Поля Дешанеля) президент Франции, до избрания ни разу не занимавший министерских постов.

Биография

Родители, детство, образование 
Франсуа Олланд родился 12 августа 1954 года в Руане в семье врача-отоларинголога Жоржа Гюстава Олланда и социальной работницы Николь Фредерик Маргариты Триберт.

В детстве несколько лет обучался в католической школе, играл в детской футбольной команде при ФК «Руан» на позиции форварда.

В 1968 году вместе с семьёй переехал в престижный пригород Парижа Нёйи-сюр-Сен, где Франсуа окончил лицей.

Образование получил в парижском Институте политических исследований (Sciences Po) и в бизнес-школе HEC Paris, где изучал право и бизнес.

В 1976 году Олланда не хотели брать в армию из-за его близорукости, однако он настоял, чтобы его взяли, так как прохождение службы в вооружённых силах считал важным для своей политической карьеры.

В 1978—1980 гг. обучался в Национальной школе управления (ENA), во время обучения там вступил в социалистическую партию в 1979 году. После окончания обучения, став по его результатам восьмым на курсе, работал аудитором в Счётной палате.

Карьера до избрания президентом 
В 1980-х годах занялся активной политической деятельностью.

На выборах 1981 года выступал экономическим советником и доверенным лицом Франсуа Миттерана.

В 1981 году, в возрасте 26 лет, был выдвинут кандидатом в Национальное собрание в департаменте Коррез, которые проиграл, в первом туре уступив Жаку Шираку (26 % против 51 % голосов).

Далее принимал участие в работе правительства Пьера Моруа в кабинетах Макса Галло (возглавил в 1983 году), Ролана Дюма.

В 1984 году стал советником Счётной палаты.

С 1988 по 1993 год (от города Тюль) и с 1997 года являлся депутатом Национального собрания Франции по списку социалистической партии. В нижней палате Олланд был секретарём комитета по вопросам финансов и планирования и докладчиком по оборонному бюджету.
В 1996 он вступил в программу Young Leaders («Молодые лидеры») , который «укрепляет связи между Францией и Америкой».

В 1997 году, по рекомендации Лионеля Жоспена, занял пост первого секретаря социалистической партии. На этом посту в 2004 г. инициировал внутрипартийный референдум по вопросу принятия Конституции Европейского союза, на котором большинство подержало законопроект, однако левые внутрипартийные течения его не поддержали.

С 2001 по 2008 год был мэром города Тюль.

В 2008 году избран членом, а затем и президентом генерального совета департамента Коррез. В этот же момент он оставил пост первого секретаря партии.

В 2011 году переизбран президентом генсовета.

Участие в президентских выборах 
Главным претендентом на выдвижение от социалистической партии на президентских выборах во Франции 2012 года был глава МВФ (2007—2011) — Доминик Стросс-Кан. Однако в результате сексуального скандала и дальнейших судебных разбирательств исключил своё участие.

В результате праймериз в социалистической партии 2011 года Олланд во 2 туре занял 1 место, обойдя лидера партии Мартин Обри (56 % и 44 % соответственно), тем самым он был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2012 года. По данным соцопросов, в рамках президентских выборов Олланд в первом туре занимал то 1-е, то 2-е места. Главным его конкурентом был действующий президент — Николя Саркози, которого Олланд, по данным соцопросов, должен был победить во втором туре.

Особенностью является то, что его кандидатуру поддержал в начале апреля 2012 года бывший президент правоцентрист Жак Ширак.

По результатам первого тура получил 10 273 480 голосов, что соответствует 28,63 % проголосовавших. Он обошёл действующего президента Николя Саркози на 1,5 %, с ним же он выходит во второй тур.

По результатам второго тура выборов 6 мая 2012 года избран президентом Франции с результатом 51,64 % голосов избирателей.

Президент Франции 

15 мая 2012 года принёс присягу в Елисейском дворце и вступил в должность президента Франции. 16 мая назначил Жан-Марка Эро новым премьер-министром Франции.

Стал самым непопулярным президентом Франции по итогам первых 100 дней правления.

10 сентября 2012 года выступил с предложением ввести 75 % сбор с граждан, имеющих доходы свыше 1 миллиона евро в год. Конституционный суд отверг его инициативу.

Правительство Франции одобрило проект закона о легализации однополых браков и предоставлении однополым партнёрам права усыновления. Расширение прав секс-меньшинств было одним из ключевых пунктов предвыборной программы президента-социалиста Франсуа Олланда и его партии. Он заявил, что готовность легализовать однополые браки станет «шагом вперёд для всего общества». Это вызвало масштабные демонстрации протеста по всей Франции и негативную реакцию католической церкви и правой оппозиции.

В январе 2013 года французская армия по распоряжению Олланда начала интервенцию в Мали. В декабре 2013 года французская армия по распоряжению Олланда начала интервенцию в Центральноафриканской Республике. Операция закончилась победой Франции, восстановлением центральным правительством Мали контроля над регионом.

Сторонник санкций против России в связи с украинскими событиями 2014 года и военной операцией России в Сирии.

В феврале 2013 года рейтинг популярности Олланда составил 30 %, что делало его самым непопулярным президентом Франции с 1981 года, в ноябре — 20 %, в июне 2016 года — 12 %, в ноябре 2016 года — 4 %, что сделало его самым непопулярным президентом Пятой республики за всю её историю.

По причине своей низкой популярности Франсуа Олланд не стал выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года. 1 декабря 2016 года Франсуа Олланд сообщил о своем решении. Стал единственным президентом Пятой республики, не баллотирующимся на второй срок. На президентских выборах 2017 года Франсуа Олланд поддерживал Эмманюэля Макрона.

14 мая 2017 года передал свои полномочия избранному президенту Эмманюэлю Макрону.

Личная жизнь 

С конца 1970-х по 2007 год являлся гражданским мужем участницы президентских выборов 2007 года — Сеголен Руаяль. Они были соединены «актом о гражданском союзе», у них четверо детей. В июне 2007 года было объявлено о распаде союза Олланда и Руаяль. Последняя уличила его в измене.

С 2007 года по январь 2014 года состоял в фактическом браке с журналисткой Валери Триервейлер, сотрудницей журнала «Paris Match».

В январе 2014 года в СМИ появились сообщения, что Франсуа Олланд встречается с французской актрисой Жюли Гайе.

В июне 2022 года Франсуа Олланд заключил официальный брак с киноактрисой Жюли Гайе. Бракосочетание прошло в городе Тюль на юго-западе страны, где Олланд долго был мэром.

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (15 мая 2012 года)
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги» (15 мая 2012 года)
 Орден Белого орла (Польша) (16 ноября 2012 года).
 Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой», Кавалер Большого креста (21 ноября 2012 года)
 Кавалер Большого креста ордена Нидерландского льва (20 января 2014 года)
 Кавалер Большого креста Национального ордена Мали (15 июля 2013 года)
 Орден Славы (Армения) (12 мая 2014 года)
 Кавалер Большого креста Национального ордена Центральноафриканского признания (13 мая 2016 года)
 Орден Свободы (Украина, 23 августа 2017 года)

Библиография 
 «Перемещение левых», Jean-Claude Lattès, 1985.
 «Час выбора. Для политической экономики», в соавторстве с Пьер Московичи, 1991. ISBN 2-7381-0146-1, ISBN 978-2-7381-0146-4
 «Социалистическая идея сегодня», Omnibus, 2001. ISBN 978-2-259-19584-3
 «Почему бы не социализм?», 2010.
 «Французский сон», Privat, 2011. ISBN 978-2-7089-4441-1
 «Судьба Франции», Fayard, 2011. ISBN 978-2-213-66283-1
 «Изменение судьбы», РRobert Laffont. ISBN 978-2-221-13117-6
 «Уроки власти» (Les Leçons du pouvoir), Stock, 2018.

Источники

Ссылки 
 Франсуа Олланд. Программа радио «Эхо Москвы» из цикла «48 минут». 
 Официальный сайт Франсуа Олланда
 Франсуа Олланд на сайте Национального собрания Франции 

Политики XXI века
Политики XX века
Правители XXI века
Депутаты Национального собрания Франции
Президенты Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Мэры Тюля
Кандидаты в президенты Франции (2012)
Адвокаты Франции
Выпускники лицея Луи Пастера
Выпускники Института политических исследований
Члены Конституционного совета Франции
Пятая французская республика
Правители Европы XXI века
Адвокаты по алфавиту
Президенты, вступившие в должность в 2012 году
Депутаты Европарламента от Франции